Buslidius ist der Name folgender Personen:

 Johann Buslidius (1554–1623), deutscher Jesuit und Beichtvater Maximilians I. von Bayern
 Frans van Buslidius († 1502), Erzbischof von Besançon und burgundischer Politiker, siehe Frans van Busleyden